Öberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Öberg 9 036
 Öhberg 186
 Öbergh 4

Tillsammans med 28 personer som skriver namnet på andra sätt blir detta 9 254 personer, vilket ger namnet plats nummer 91 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Öberg eller varianter av detta namn

A
 Alex Öberg (1910–1971), målare
 Alexander Öberg (född 1968), teaterregissör
 Anders Öhberg, tidningsman
 Anders Joachim Öberg (aktiv på 1700-talet), målare
 Arne Öberg (1928–2000), målare, tecknare och grafiker
 Axel Öberg

B
 Barbara Öberg Sjögren (född 1930), scenograf, kostymör och konstnär
 Bengt Öberg (1926–2006), målare och grafiker
 Bente Öberg
 Brita Öberg (1900–1969), skådespelare

C
 Carl Öberg (1859–1929), lantbrukare och politiker
 Carl Gustaf Öberg (1834–1892), bildhuggare
 Carl-Göran Öberg (född 1938), ishockeyspelare
 Carl Oscar Öberg (1817–1880), industriman
 Charlotta Öberg (1818–1856), poet

D
 Dan Öberg (1950–2015), snöskotercrossåkare

E
 Edith Øberg (1895–1968), norsk författare och sångtextförfattare
 Edwin Öhberg (1900–1968),  konstnär
 Eje Öberg (1929–2000), keramiker och bildkonstnär
 Eliza Roszkowska Öberg (född 1978), IT-konsult och politiker
 Elvira Öberg
 Erik Öberg, flera personer
 Erik Öberg (politiker) (1829–1901), lantbrukare och riksdagsman
 Erik Öberg (militär) (1887–1958), kommendör
 Ernst Öberg (1869–1938), skådespelare
 Eva Helenius-Öberg (född 1942), musikforskare

F
 Frans Oscar Öberg (1883–1964), skådespelare
 Fredrik Öberg (född 1972), ishockeydomare

H
 Hanna Öberg
 Hanna Sofia Öberg (född 1973), journalist
 Hans Öberg (1926–2009), idrottsman, bandy- och ishockeyspelare
 Hans Emanuel Öberg (1893–1969), präst och psalmdiktare
 Hans-Eric Öberg (1926–2015), målare
 Hans-Olov Öberg (född 1964), författare, förläggare och finansanalytiker
 Helena Öberg (född 1966), författare
 Helene Öberg (född 1979), politiker
 Håkan Öberg (född 1946), friidrottare

J
 Jan Öberg, flera personer
 Jan Öberg (latinist) (1935–2019)
 Jan Öberg (fredsforskare) (född 1951)
 Jean-Christophe Öberg (1935–1992), diplomat
 Jennie Öberg (född 1989), längdskidåkare
 Johan August Öberg (1842–1931), vicekonsul och politiker
 John Öberg (aktiv 1925), friidrottare
 Josef Öberg (1890–1967), konstnär, målare och tecknare

K
 Kajsa Öberg Lindsten (född 1953), översättare och kritiker
 Kjell Öberg (1913–2003), ämbetsman, ambassadör och generaldirektör
 Kurt Öberg, manusförfattare och dramaturg

L
 Linda Öberg (1885–1973), skribent och författare
 Ludvig Theodor Öberg (1820–1860), litograf och litteratör

M
 Maria Öberg (född 1966), politiker, socialdemokrat, mera känd som Maria Stenberg
 Maria Elisabet Öberg (1734–1808), finländsk vävare och textilhantverkare
 Marianne Öberg (född 1945), barnskådespelare
 Mats Öberg (född 1971), keyboardist
 Morgan Öberg (född 1978), informationschef och nykterhetsman 
 Märta Öberg (1895–1987), politiker

N
 Niclas Öberg, flera personer
 Niclas Öberg (aktiv 1813), skarprättare
 Niclas Öberg (fotbollsspelare) (född 1980)
 Nils Öberg (född 1960), ämbetsman

O
 Olof Albert Öberg (1854–1940), föreningsman och fornvårdare
 Oskar Öberg (1884–1940), arkitekt

P
 Per Öberg (handbollsspelare)
 Peter Öberg, flera personer
 Peter Öberg (skådespelare) (född 1977)
 Peter Öberg (orienterare) (född 1980)
 Peter Öberg (ishockeyspelare) (född 1982)
 Prawitz Öberg (1930–1995), fotbollsspelare
 Pär Öberg (född 1971), ledare inom Nordiska Motståndsrörelsen

R
 Roger Öberg, ishockeydomare
 Roland Öberg

S
 Sebastian Öberg (född 1955), kompositör och cellist
 Sigfrid Öberg (1907–1949), bandy- och ishockeyspelare
 Sofia Öberg (född 1990), friidrottare, löpare
 Sten Öberg (född 1938), trumslagare och jazzmusiker
 Stig-Ola Öberg (1926–2005), trumslagare och jazzmusiker
 Svante Öberg (född 1946), ekonom och ämbetsman
 Sven Öberg, flera personer
 Sven Öberg (militär) (1895–1977), överste
 Sven Öberg (ämbetsman) (1907–1986), sjöfartsråd

T
 Theodor Öberg
 Thomas Öberg (född 1967), sångare
 Thure Öberg (1872–1935), keramiker

Å
 Åke Öberg (född 1937), professor i medicinsk teknik

Se även
 AB J.O. Öberg & son

Källor 

Svenska efternamn